Okręty US Navy o nazwie USS  "Edgecombe":

 Pierwszy "Edgecombe" (ID-3894) był jednostką zaopatrzeniową używaną przez US Navy w czasie I wojny światowej.
 Drugi "Edgecombe" (APA-164) był okrętem zaopatrzeniowym typu Haskell będącym w służbie w latach 1944-1947.

Edgecombe